К2 — название горы Чогори
 К2 «Чёрная пантера» — танк 
 К2 — украинский телевизионный канал
 К2 — художественный фильм К2
 K2 — южнокорейский автомат.